EW steht für:

 Eigenwert, ein mathematischer Begriff
 Einfache Weiche, eine Eisenbahnweiche mit zwei Strängen und geradem Stammgleis, siehe Weiche (Bahn)#Einfache Weichen
 Eingangswort, in der SPS-Technik (Automatisierungstechnik), siehe Datenwort
 Einheitswagen, Wagentyp der Schweizer Eisenbahnen
 Einheitswert, ein Begriff aus dem Steuerrecht (Bewertungsrecht)
 Einwohnerwert, ein in der Wasserwirtschaft gebräuchlicher Vergleichswert
 Electronic Warfare, englisch für Elektronische Kriegführung
 Elektrizitätswerk oder kurz E-Werk, sind historische Bezeichnungen für ein Kraftwerk oder Umspannwerk zur Energieversorgung mit Elektrizität
 Elektrizitätswerk Westfalen, ein ehemaliges deutsches Unternehmen
 Empty Weight, Leergewicht oder Betriebsleergewicht, siehe Flugzeuggewicht#Gewichtsdefinition
 Entertainment Weekly, ein US-amerikanisches Magazin
 Erziehungswissenschaft, die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung auseinandersetzt, siehe Pädagogik
 Eschweiler für Bahnhöfe (z. B.: „EW-West“) und Stadtbusse (z. B.: „EW2“)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Belarus
 Eurowings, deutsche Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Exawatt entsprechend 1018 Watt (Einheit), SI-Einheit der Leistung
 ein Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Eberswalde, in Brandenburg
 Großbritannien: Chelmsford
 Eesti Wabariik, in der Zwischenkriegszeit das Nationalitätszeichen im Straßenverkehr für Estland

Ew. steht für:
 Abkürzung von Euer, geschrieben „Ew. Majestät“, Eure, etwa in „Eure Majestät“ [Abk. von frühnhd. ewer, mhd. iuwer], in Deutschland bis 1918

ew ist Transkription von
 Եւ, armenischer Buchstabe

Abkürzung